Rodolphe II de Habsbourg, fils d'Albert III Habsbourg et d'Ita de Pfullendorf.
 Rodolphe IV de Habsbourg (1218-1291), fils aîné et unique héritier de Albert IV le Sage († 1239), comte de Habsbourg.
 Rodolphe II du Saint Empire (1552-1612), fils de Maximilien II Marie d'Autriche. Empereur du Saint-Empire, roi de Bohême et roi de Hongrie.

Rodolphe de Habsbourg